Mythimna (stad), een stad op het Griekse eiland Kreta
 Mythimna (geslacht), een geslacht (en een ondergeslacht van dat geslacht) van nachtvlinders uit de familie Noctuidae, uilen